Flaga Mieroszowa – jeden z symboli miasta oraz gminy Mieroszów w postaci flagi, obowiązujący od  6 września 2007.

Flaga urzędowa zaprojektowana jest jako prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do długości jak 5:8, podzielony na dwa trójkątne pola barwne wzdłuż przekątnej. Pole górne przy drzewcu ma barwę białą, przeciwległe - czerwoną. W kantonie flagi umieszczono herb Mieroszowa.

Flaga publiczna Mieroszowa, w Statucie Gminy zwana także proporcem, ma identyczne proporcje jak flaga urzędowa. Podzielona jest w krzyż na cztery równe pola. W polu pierwszym i trzecim o barwie białej przedstawiono czarnego dzika, jedno z mobiliów herbu miasta i gminy. Pola drugie i trzecie są jednolicie czerwone.

Obydwie flagi zaprojektował Alfred Znamierowski.

Linki zewnętrzne 
 Statut gminy Mieroszów

Mieroszów
Mieroszów